Филиал ордена Октябрьской революции 4-й тролле́йбусный парк им. Щепети́льникова — закрытый троллейбусный парк Москвы, который обслуживал маршруты Центрального и Северного административных округов города. Являлся старейшим предприятием пассажирского транспорта Москвы. Территория парка находилась в Тверском районе. Открыт на месте Миусского трамвайного парка. Впоследствии парк был переделан в гастрономический комплекс «Депо Лесная».

История

Маршруты 

До начала расформирования 4-й троллейбусный парк обслуживал следующие маршруты:

Примечания 

Троллейбусные парки Москвы
Предприятия, основанные в 1874 году
Организации, награждённые орденом Октябрьской Революции
Предприятия, закрытые в 2014 году